Igor Borissow ist der Name folgender Personen:

* Igor Borissow (Skirennfahrer) (* 1965), kirgisischer Skirennfahrer 
 Igor Borissow (Tennisspieler) (* 1967), aserbaidschanischer Tennisspieler
 Igor Andrejewitsch Borissow (1924–2003), sowjetischer Ruderer
 Igor Wladimirowitsch Borissow (* 1979), russischer Bogenbiathlet